Банкс (Бэнкс, остров Банкса, ) — остров, расположенный в административном регионе Инувик Северо-Западных территорий, Канада. Один из крупнейших и самый западный из островов Канадского Арктического архипелага.

География 

Остров Банкс, административно принадлежащий к административному региону  Северо-Западных территорий, является самым западным в Канадском Арктическом архипелаге. На западе омывается морем Бофорта. Отделён от островов Принс-Патрик и Мелвилл на севере проливом Мак-Клур, от острова Виктория на востоке проливом Принца Уэльского и от материковой Канады на юге заливом Амундсена.

В длину с севера на юг остров достигает , в ширину от 180 до . При площади  это пятый по размерам остров Канады и 24-й в мире. Общая длина береговой линии . Большие бухты — Де-Сали (на юго-востоке), Тисиджер (на юго-западе), Бернет и Сторкерсон (на западе).
Крайние точки: мыс Принс-Альфред на северо-западе, мыс Келлетт — на юго-западе, мыс Ламтон — на юге, мыс Рассел — на востоке и мыс Ротсли — на севере.

Топографически Банкс разделяется на три зоны — плато на юге и на севере, между которыми располагается низменная центральная часть острова. Северное плато обрывается в море утёсами (высота которых достигает ), но в восточной части подверглось эрозии и достаточно круто спускается по направлению к центру острова, сменяясь холмистыми низинами. Остальная часть низменного центрального Банкса в основном плоская, покрытая ледниковыми отложениями, с широкими речными долинами, неразличимыми в снежные месяцы, и редкими невысокими холмами. На востоке низменности, где проходила основная ледниковая активность, имеются многочисленные озёра и друмлиновидные гребни; на западной прибрежной равнине, сложённой песками и гравием, относящимися к третичному периоду и раннему плейстоцену, ледниковых отложений нет.

Южное плато отделяет от центральной низменности река Масик, берущая начало на восточном побережье и впадающая в залив на западном. Южная часть острова сложена вулканическими и осадочными породами. Как на юго-западной, так и на юго-восточной оконечности острова расположены высокие утёсы. На юго-востоке утёсы сформированы жёлтыми, белыми и красными кварцитами. Юго-запад образован докембрийскими породами, которые не менее чем на 325 млн лет старше, чем остальная часть острова — северное плато сложено из известняка). В этой части Банкса расположены скалы Нельсон-Хед высотой , а низины в центральной части Банкса в основном образованы позднепротерозойскими породами с интрузиями габбро. На крайнем юге острова расположена и его высшая точка — вершина Дарем-Хайтс (согласно Британской энциклопедии, высота над уровнем моря , согласно Канадской энциклопедии — 730, а посвящённый альпинизму сайт Peakbagger оценивает её в ).

Крупнейшие реки острова — Биг, Бернард и Томсен — начинаются в юго-восточной части Банкса и текут по его низменной центральной части. Томсен — самая северная река Канады, доступная для каноэ — протекает через национальный парк национальный парк Олавик. Реки Биг-Ривер и Бернард текут на запад в Северный Ледовитый океан, река Томсен — на север в пролив Мак-Клур.

Под северным плато залегают слои твёрдого нечистого угля. Более мягкий уголь обнаружен рядом с заливом Мерси. Предполагается также наличие месторождений урана в мезозойских и третичных осадочных породах; в северо-восточной части Банкса ведётся поиск алмазов.

Климат на северо-западном побережье острова, омываемом морем Бофорта, характеризуется как нижнеарктический, в центральной части Банкса — как центрально-арктический. Среднегодичные температуры на побережье моря Бофорта, испытывающем смягчающее влияние открытого водного пространства летом и ранней осенью, составляют −14 °C; средняя температура зимой −29 °C, летом 1 °C. На большей части территории Банкса диапазон температур шире — от −30 °C зимой до 2 °C летом (среднегодичная температура −16 °C). Средний объём осадков —  в год.

Экология 
Остров Банкс находится в двух североамериканских экологических регионах, выделяемых Всемирным фондом дикой природы, — арктической прибрежной тундры и полярной тундры.

На западном побережье преобладают аллювиальные перемешанные и статичные , в центральной его части — перемешанные криосоли на основе ледниковых наносов. От четверти до трети площади западной прибрежной равнины и значительную часть территории центрального региона составляют заболоченные земли — в основном низинные болота, иногда с небольшими торфяными буграми, или прибрежные болота вдоль русел мелководных ручьёв и морского берега. Под верхним слоем почв залегает глубокий неразрывный слой вечной мерзлоты с высоким содержанием льда в форме ледяных клиньев.

На Банксе не растут деревья, самое высокое растение на острове — ива арктическая, которая изредка достигает высоты человеческого колена, обычно же не выше . Основу растительного покрова острова составляют мхи и низкорастущие травы и кустарники, в том числе, помимо ивы арктической, камнеломка супротивнолистная, мак полярный, разные виды осок, кобрезий и дриад.

На острове распространены овцебыки. Первую партию овцебыков для Таймыра канадские зоологи отловили в 1974 году на Банксе. Поголовье овцебыков на Банксе достигло почти 35 тысяч в 1989 году и почти 70 тысяч в 2001 году, но с тех пор упало примерно на 70 % из-за инфекционного заболевания, вызванного бактерией Еrysipelothrix rhusiopathiae. Имеется большая популяция песцов. Другие млекопитающие Банкса — арктические беляки, волки, лемминги, горностаи, карибу, белые медведи; изредка появляются гризли. В морских водах вблизи Банкса обычны белухи, гренландские киты, тюлени и моржи. В низовьях рек Сакс, Де-Сали и Томсен ловится арктический голец, а в реке Томсен водятся также сельдевидный сиг, озёрный голец-кристивомер, сибирская ряпушка и девятииглая колюшка.

Из птиц характерны белая сова и другие хищники (в том числе сапсан и мохноногий канюк), морские и водоплавающие виды. У впадения реки Эгг в реку Биг расположено крупнейшее в Западной Арктике место гнездования и размножения малого белого гуся. В 1995 году здесь гнездилось почти полмиллиона птиц — 10 % мировой популяции белого гуся. На острове расположены два заповедника для перелётных птиц — меньший в низовьях реки Томсен (часть национального парка Олавик) и больший, занимающий юго-западную четверть острова вокруг Сакс-Харбора.

Именно здесь впервые в мире был найден гибрид белого и бурого медведя.

История 
Археологические находки указывают на человеческое присутствие на Банксе как минимум в течение последних 3000 лет. Наиболее ранние артефакты относятся к дорсетской культуре, более поздние — к культурам туле и медных инуитов. Остатки строений, относящихся к протоинуитской культуре туле, демонстрируют наличие постоянных поселений на острове около 500 лет назад. Однако к моменту, когда до него около двух веков назад добрались европейские исследователи, инуиты, по-видимому, появлялись там только в летние месяцы, когда охотничьи партии приходили на Банкс с соседнего острова Виктория.

Европейские полярные исследователи впервые увидели остров в августе 1820 года, когда его наблюдал с острова Мелвилл Фредерик Бичи, член экспедиции Уильяма Парри. Парри назвал открытую землю именем Джозефа Банкса, президента Лондонского королевского общества. 30 лет спустя, 7 сентября 1850 года, юго-западную оконечность острова наблюдал Роберт Мак-Клур, давший ему имя Земля Бэринга (в честь первого лорда Адмиралтейства Френсиса Бэринга). Экспедиция Мак-Клура в 1850—1852 годах обследовала всё побережье острова, остановившись на зимовку в 1851/52 годах в бухте Мерси на его северном берегу. В 1852 году, однако, остров не удалось покинуть из-за ледовой обстановки, и экспедиция осталась на нём на вторую зимовку. В апреле 1853 года Генри Келлеттом на помощь команде Мак-Клура была направлена с острова Мелвилл спасательная группа, снявшая зимовщиков с острова Банкс 3 июня того же года. Корабль Мак-Клура Investigator был брошен в бухте и в течение нескольких следующих десятилетий (вплоть до 1890 года) служил инуитам острова Виктория источником дерева и металла.

В начале 1900-х годов остров Банкса посетили несколько морских экспедиций и санных исследовательских партий с соседних островов Арктического архипелага; масштабные исследования внутренних районов острова были предприняты экспедицией Вильялмура Стефанссона летом 1915 года. Важные ботанические, геологические и географические наблюдения были сделаны в 1949 году норвежской экспедицией, а в 1952—1953 годах подробное картографирование побережья Банкса предпринял Томас Маннинг.

С конца 1920-х годов на острове начали зимовать семьи инуитов из дельты Маккензи, занимавшиеся промыслом песца и летом возвращавшиеся на материк для сбыта шкур. Одним из основных мест их зимовки стала бухта Сакс на юго-западе острова, в своё время названная в честь судна экспедиции Стефанссона Mary Sachs. В 1953 году в этом месте был основан пост Королевской канадской конной полиции, вокруг которого вскоре сформировалось постоянное инуитское поселение Сакс-Харбор. С 1954 года в бухте Сакс начала работу метеорологическая и радиостанция; ещё одна станция вела работу с мыса Джонсон.

Население 
Сакс-Харбор, или Икхуак, остаётся единственным постоянным населённым пунктом на острове Банкс. Помимо этого, на Банксе периодически проживают трапперы. Согласно переписи населения 2016 года, население Сакс-Харбора составляло 103 человека — падение на 8 % по сравнению с 2011 годом
.

Примечания

Литература 
 Canada. Banks Island, a Natural Area of Canadian Significance. Natural area of Canadian significance. Ottawa: Parks Canada, 1978.
 Cotter, R. C., and J. E. Hines. 2001. «Breeding Biology of Brant on Banks Island, Northwest Territories, Canada». Arctic. 54: 357—366.
 Gajewski, K, R Mott, J Ritchie, and K Hadden. 2000. «Holocene Vegetation History of Banks Island, Northwest Territories, Canada». Canadian Journal of Botany. 78: 430—436.
 Holyoak, D. T. Notes on the Birds of Southwestern Banks Island, Northwest Territories, Canada. Bulletin of the British Ornithologists' Club, Vol.103,No.2, June. 1983.
 Manning, T. H., E. O. Höhn, and A. H. Macpherson. The Birds of Banks Island. 1956.
 Stephens, L. E., L. W. Sobczak, and E. S. Wainwright. Gravity Measurements on Banks Island, N.W.T. Gravity map series, no. 150. Ottawa: Dept. of Energy, Mines and Resources, Earth Physics Branch, 1972.
 Struzik, Ed. 2000. «AND THEN THERE WERE 84,000 — The Return of Musk-Oxen to Canada’s Banks Island in Recent Decades Is Just One Chapter of a Beguiling Arctic Mystery». International Wildlife. 30, no. 1: 28.
 Will, Richard T. Utilization of Banks Island Muskoxen by Nineteenth Century Copper Inuit. [S.l.]: Boreal Institute for Northern Studies, 1983.

Ссылки 
 Исторические места Северо-Западного прохода
 
 Остров Банкс на civilization.ca

Канадский Арктический архипелаг
Острова Северо-Западных территорий
Острова моря Бофорта